Schoenberg () é um sobrenome germânico.

 Arnold Schoenberg (1874-1951)
 Isaac Jacob Schoenberg (1903-1990)
 Claude-Michel Schönberg, (1944-)
 Erica Schoenberg (1978-)
 Michael Schoenberg (1939-2008)

Veja também
 Schönberg
 Shoenberg

Sobrenomes da língua alemã
Sobrenomes judaicos

nl:Schoenberg